

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки

Примечания 

Akrobatik
Akrobatik